Ingram (Engeland)
 Ingram (Californië)
 Ingram (Pennsylvania)
 Ingram (Texas)
 Ingram (Wisconsin)

Personen:
David Ingram (1941), Brits botanicus
 James Ingram (1952-2019), soulzanger

Overig:
Ingram Micro, IT-bedrijf